Jakobsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på flera olika sätt. Den 31 december 2012 bar följande antal personer i Sverige namnet med stavningsvarianterna
 Jakobsson 20 774
 Jacobsson 4 479
 Jacobson 1 302
 Jakobson 187
 Jacobzon 20
 Jacobsohn 4
 Jakopson 2
Tillsammans med 25 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 26 793 personer, vilket ger namnet plats nummer 18 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Jakobs son.

Personer med efternamnet Jakobsson eller varianter av detta namn

A
 Abbi Jacobson (född 1984), amerikansk komiker, skådespelare, manusförfattare och producent
 Agnes Jacobsson (1837–1913), operasångerska
 Albert Jacobson (1780–1836), dansk skulptör
 Albert Jacobsson (1844–1912), militär
 Anders Jacobsson, flera personer
 Anders Jakobsson (född 1955), violinist och riksspelman
 Anders Jacobsson (bandytränare) (född 1964), förbundskapten
 Anders Jacobsson (borgmästare) (1600–1673), borgmästare i Linköping
 Anders Jacobsson (författare) (född 1963), barnboksförfattare
 Anders Jacobsson och Sören Olsson, barn- och ungdomsförfattare
 Andreas Jacobsson (född 1977), datavetenskapare
 Andreas Jakobsson (född 1972), fotbollstränare
 Andreas Jakobsson (drakbåtspaddlare) (född 1976)
 Anita Jacobson-Widding (1934–2012), kulturantropolog, professor
 Anna-Lisa Jakobsson (född 1956), finlandssvensk sångerska
 Arne Jacobsson (1920–2012), journalist, författare och hembygdsforskare
 August Jakobsson (1844–1919), arkitekt och ingenjör
 Axel Jakobsson, flera personer
 Axel Jacobson (ingenjör) (1881–1969), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Axel Jacobson (jurist) (1879–1937), landssekreterare
 Axel Jacobsson (skådespelare), verksam under 1920-talet
 Axel Jacobsson (filolog) (1858–1921), klassisk filolog

B
 Bengt Jacobsson (född 1946), författare, föreläsare, etnolog
 Bengt Jacobsson (militär) (1900–1960), generalmajor
 Bengt Jakobsson (1916–2001), ingenjör
 Benjamin Jacobsson (född 1995), handbollsspelare
 Birger Jacobsson, flera personer
 Birger Jacobsson (jurist) (1890–1974), häradshövding
 Birger Jacobsson (fotbollsspelare) (född 1949), försvarare, fotbollstränare
 Birgit Jacobsson (1940–2010), rockartist
 Björn Jakobson (född 1934), entreprenör
 Brita Jacobson (1922–2011), konstnär och tecknare
 Brittmari Jacobson (1918–1992), konstnär, tecknare och textilkonstnär
 Busse Jacobsson (sannolikt död 1520), klockgjutare

C
 Carl Jacobsson, flera  personer
 Carl Jacobson (skådespelare) (född 1973), skådespelare
 Carl Jakobsson (född 2000), svensk ishockeyspelare
 Carl Agnar Jacobsson (1884–1942), tecknare och illustratör med signaturen "Jac"
 Carl August Jacobsson (1897–1985), företagsledare
 Carl Jakob Jakobson (1839–1907), godsägare och politiker
 Carl-Olof Jacobson (1929–2018), zoolog
 Christer Jacobson (1932–2013), diplomat, litteraturvetare och författare
 Christina Jacobsson (född 1957), hovrättsråd

D
 Dan Jacobson (1929–2014), sydafrikansk författare
 Dora Jacobsohn (1908–1983), hormonforskare, professor

E
 Edvin Jacobsson (1893–1965), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Elna Jacobsson (1894–1985), konstnär
 Emil Jacobson (1850–1929), läkare
 Emil Jacobsson (1887–1966), redaktör och journalist
 Emma Jacobsson (1883–1977), österrikisk-svensk botaniker och entreprenör
 Erik Jakobsson (1847–1913), bruksägare och byggmästare
 Ernst Jacobsson, flera personer
 Ernst Jacobsson (1839–1905), arkitekt
 Ernst Jacobsson (gymnastikdirektör) (1868–1935), gymnastikdirektör
 Ernst Jakobsson (1896–1966), militär
 Ernst Jacobsson (politiker) (1897–1966), rådman och politiker, socialdemokrat
 Eva Holmberg-Jacobsson (1910–2003), konstnär
 Eva Jakobsson, idag Nypelius (född 1963), politiker, centerpartist

F
 Frank Jacobsson (1930–2017), fotbollsspelare
 Frederikke Jacobson (1834–1922), dansk skådespelare
 Fredrik Jacobson (född 1974), golfspelare
 Fritz Jacobsson (1886–1950), ingenjör
 Fritz Jakobsson (född 1940), finländsk målare

G
 George Jacobson (1927–2000), psykiater
 Gun Jacobson (1930–1996), ungdomsromanförfattare
 Gunnar Jacobson (1899–1972), arkitekt
 Gunnar Jacobsson, flera personer 
 Gunnar Jacobsson (industriman) (1873–1957), industriman
 Gunnar Jacobsson (språkman) (1918–2001), språkman
 Gustaf Jacobson (1881–1946), gymnasielektor, läroboksförfattare
 Gustaf Jakobsson (1840–1921), teolog och präst
 Göran Jacobsson (född 1937), diplomat
 Gösta Jacobsson, flera personer
 Gösta Jacobsson (direktör) (1904–1989), direktör och politiker
 Gösta Jacobsson (friidrottare) (1919–1976), friidrottare
 Gösta Jacobsson i Mjölby (1895–1969), järnvägstjänsteman och politiker

H
 Hakim Jakobsson (född 1969), skådespelare
 Hampus Jakobsson (född 1979), entreprenör och finansman
 Hans Jacobson (1947–1984), modern femkampare, fäktare
 Hans Jacobsson (född 1945), militär
 Hans-Agne Jakobsson (1919–2009), inredningsarkitekt
 Harald Jacobson, flera personer 
 Harald Jacobson (poet) (1863–1913)
 Harald Jacobson (journalist) (1908–1960) författare och tecknare
 Hartvig Jakobsson (Garp) (död 1486), häradshövding, lagman och riksråd
 Heinrich Friedrich Jacobson (1804–1868), tysk jurist
 Herbert Jacobsson (1878–1949), militär och affärsman
 Howard Jacobson (född 1942), brittisk författare och journalist
 Hugo Jacobson (1891–1950), operettsångare och skådespelare
 Håkan Jacobson, numera Tribell (född 1978), statsvetare

I
 Ida Jacobsson (1839–1863), operasångerska och skådespelare
 Ingrid Jacobson (aktiv omkring 1945), friidrottare
 Ivan Jacobsson (1920–2006), skulptör
 Ivar Jacobson (född 1939), elektroingenjör

J
 Jakob Timotheus Jacobsson (1840–1912), köpman och metodistpredikant
 Jeanette Jacobsson (1841–1907), sångerska och skådespelare
 Jens Jacobsson (född 1990), fotbollsspelare
 Jim Jakobsson (född 1964), filosof och översättare
 Johan Jakobsson, flera personer
 Johan Jakobsson (bergsingenjör) (1878–1931)
 Johan Jakobsson (folkpartist) (född 1970), politiker, kommunikationskonsult
 Johan Jakobsson (handbollsspelare) (född 1987)
 Johan Jakobsson (Liberalerna)(född 1970), partisekreterare
 John Jacobsson (1835–1909), musikhandlare och tonsättare
 John-Eric Jacobsson (1931–2012), operasångare
 Jonas Jacobsson (född 1965), handikappidrottare (sportskytt)
 Jonas Jacobsson Gjörtler (född 1973), politiker, moderat
 Julius Jacobson (1828–1889), tysk oftalmolog
 Jökull Jakobsson (1933–1978), isländsk författare

K
 Karl Jacobsson (1884–1942), tecknare och illustratör
 Karl-Alfred Jakobsson (1926–2015), fotbollsspelare
 Kerstin Kjellberg-Jacobsson (född 1930), konstnär
 Knut Jacobson (1881–1945), företagare
 Kristina Jakobsson (född 1955), överläkare, docent i arbets- och miljömedicin

L
 Lars Jakobsson, flera personer
 Lars Jacobson (1920–2013), tandläkare
 Lars Jakobson (född 1959), författare
 Lars Jacobsson (fotbollstränare) (född 1960)
 Lars Jacobsson (läkare) (född 1942)
 Lars Jacobsson (redaktör) (född 1940)
 Lars Jakobsson (skidlöpare) (aktiv 1520), skidlöpare
 Lars Jacob Jakobsson (född 1947), skådespelare, musiker och scenograf
 Leif Jakobsson, flera personer
 Leif Jakobsson (politiker) (född 1955), socialdemokrat
 Leif Jakobsson (TV-producent) (född 1953), finlandssvensk TV-chef och kulturchef
 Lennart Jacobson, flera personer
 Lennart Jacobson (1928–2003), läkare, gynekolog
 Lennart Jacobsson (1923–2003), läkare, professor i klinisk kemi
 Lennart Jacobson (1909–1944), konstnär
 Lennart Jacobson (1922–2002), konstnär
 Lilly Jacobsson (1893–1979), skådespelare
 Ludowika Jakobsson (1884–1968), finländsk konståkerska
 Ludvig Jacobson (1783–1843), dansk läkare

M
 Magnus Iacobson (1890–1980), militär
 Magnus Jacobsson (född 1968), politiker
 Magnus Jakobsson (född 1975), copywriter
 Maj Jacobsson (1909–1996), friidrottare
 Malin Jacobson Båth (född 1966), reporter, TV-programledare
 Malte Jacobsson (1885–1966), politiker, professor och landshövding
 Margareta Jacobson (född 1938), konstnär och illustratör
 Maria Kornevik Jakobsson (född 1953), politiker
 Marie Jacobsson, jurist, folkrättsexpert i FN
 Martin Jacobson (född 1987), pokerspelare
 Martin Jakobsson (född 1966), mineralog och geokemist
 Max Jakobson (1923–2013), finländsk journalist, diplomat, politiker 
 Mejse Jacobsson (1911–1966), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Menotti Jakobsson (1892–1970), skidåkare
 Mikael Jakobsson (född 1981), friidrottare

N
 Nils Jakobsson, flera personer
 Nils Jacobsson (teolog) (1873–1950), lärare och författare
 Nils Jacobsson (författare) (1904–1973), författare och översättare
 Nils Jacobsson (skådespelare) (1900–1981)
 Nils Jacobsson (tonsättare) (1863–1942), smed, predikant och tonsättare
 Nils Jakobson (1896–1955), civilingenjör och företagsledare
 Nils-Olof Jacobson (1937–2017), psykiater och parapsykologisk författare

O
 Olle Jacobsson (1915–1966), kompositör och musiker (trumpetare)
 Orwar Jacobsson (född 1944), konstnär, tecknare och teckningslärare
 Oscar Jacobsson (1889–1945), skämttecknare och serieskapare

P
 Patrik Jacobsson (född 1977), fotbollsspelare
 Peder Jakobsson (död 1527), kansler och biskop
 Per Jacobsson, flera personer
 Per Jakobsson (1928–2006), riksspelman och lärare
 Per Jacobsson (nationalekonom) (1894–1963), chef för internationella valutafonden
 Per Jacobsson i Vindeln (1900–1988), socialarbetare och politiker
 Per Hugo Jacobsson (1886–1959), skådespelare
 Petter Jacobsson (född 1963), dansare
 Peter Jakobsson (född 1971), ishockeyspelare och sportchef
 Pye Jakobsson (född 1968), sexdebattör,tidigare strippa

R
 Ragnar Jacobsson (1889–1975), ämbetsman
 Reggie Jacobson (1924–1979), ekonom och disponent
 Ritta Jacobsson (född 1950), sverigefinsk författare
 Robin Jacobsson (född 1986), ishockeyspelare
 Robin Jacobsson (fotbollsspelare) (född 1990)
 Robin Jacobsson (friidrottare) (född 1998)
 Roman Jakobson (1896–1982), rysk-amerikansk språk- och litteraturforskare

S
 Sada Jacobson (född 1983), amerikansk fäktare
 Selma Jacobsson (1841–1899), hovfotograf
 Siewert Jacobsson (aktiv 1953–1954), politiker
 Sigfrid "Sigge" Jacobsson (1883–1961), friidrottare
 Skotte Jacobsson (1888–1964), friidrottare
 Sofia Jakobsson (född 1990), fotbollsspelare
 Staffan Jacobson (född 1948), konstvetare och författare
 Stefan Jacobsson, flera personer
 Stefan Jacobsson (född 1982), partiledare i Svenskarnas parti
 Stefan Jakobsson (född 1968), politiker, sverigedemokrat
Stefan Jacobsson (fotbollstränare) (född 1965)
 Stefan Jacobsson (ishockeyspelare) (född 1970)
 Sten-Bertil Jakobson (född 1944), regionalbiskop i Liberala katolska kyrkan
 Sten Jacobsson (född 1949), lyriker, bibliotekarie
 Stig Jacobsson (född 1945), musikjournalist och författare
 Sven Jacobsson (1914–1983), fotbollsspelare
 Sven-Erik Jacobsson (1911–1993), operasångare och sångpedagog 
 Sven-Gunnar Jacobson (1923–2004), överingenjör
 Sverre Andreas Jakobsson (född 1977), isländsk handbollsspelare
 Santeri Jacobsson (1883–1955), diplomat

T
 Theodor Jakobsson (1883–1952), museiman och militär
 Thor Jacobson (1857–1925), ämbetsman
 Tobias Jacobsson (född 1983), skådespelare
 Tommy Jacobson (född 1958), fotbollsledare, kapitalförvaltare
 Tommy Jacobsson (1933–2005), sångare

U
 Uddo Jacobson (1886–1957), politiker
 Ulf Jakobsson (född 1943), nationalekonom
 Ulla Jacobsson (1929–1982), skådespelare

V
 Walter Jakobsson (1882–1957), finländsk konståkare
 Wilhelm Jacobson (1846–1886), svensk operasångare

Å
 Åsa Jakobsson (född 1966), fotbollsspelare

Personer med Jakobsson som mellannamn (patronym)
 Bengt Jakobsson Bergqvist (1860–1936), skolman, politiker och föreningsmänniska
 Ture Jacobsson Rosengren (1548–1611), jurist och ämbetsman

Se även 
 Anders Jacobsson och Sören Olsson, barn- och ungdomsförfattare
 Oscar Jacobson, svenskt herrkonfektionsföretag
 Jacobsen, även skrivet Jakobsen, efternamn
 Jacobson & Widmark, tidigare konsultföretag i byggnadsbranschen

Referenser 

Svenska efternamn
Sonnamn